

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2

 Chwałkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia
 Chwałkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska

Zobacz też 
 Chwałkowo Kościelne, Chwałków